Beth Israel puede hacer referencia a:

Sinagogas
 Sinagoga Beth Israel, sinagoga ubicada en Aruba;
 Sinagoga Beth Israel, sinagoga ubicada en Edenbridge, Saskatchewan, Canadá;
 Sinagoga Beth Israel, sinagoga ubicada en Portland, Oregon, Estados Unidos
 Sinagoga Beth Israel, sinagoga ubicada en Ciudad de México;
 Sinagoga Beth Israel, sinagoga ubicada en Esmirna, Turquía

Asociaciones
 Comunidad Beth Israel, ubicada en Ciudad de México;
 Congregación Beth Israel, ubicada en Alabama, Estados Unidos